Los términos hermandad y confraternidad pueden hacer referencia, en esta enciclopedia:

 al parentesco biológico entre hermanos;

 a la fraternidad, la unión y buena correspondencia entre hermanos o entre los que se tratan como tales.

Además, pueden referirse a las siguientes instituciones:

 a una cofradía, una institución social en torno a una devoción religiosa;

 a una hermandad estudiantil o universitaria, una institución social del entorno universitario, particularmente en las universidades estadounidenses (fraternities —las masculinas— y sororities —las femeninas—);
 a una ledanía, una corporación mancomunada integrada por diversos municipios o provincias;
 a la Santa Hermandad, una corporación compuesta por grupos de gente armada pagados por los concejos municipales para perseguir a los criminales, instituida por Isabel la Católica en el sigloXV;
 a la francmasonería, una hermandad del sigloXVIII de origen europeo y de pensamiento liberal.

Enlaces externos